Smokey ist der Name folgender Personen:

 Smokey Hogg (1914–1960), US-amerikanischer Country-Blues-Sänger und -Gitarrist
 Smokey Joe Baugh (1932–1999), US-amerikanischer Pianist
 Smokey Robinson (* 1940), US-amerikanischer Sänger Soul- und R&B-Sänger
 Smokey Smothers (1929–1993), US-amerikanischer Blues-Gitarrist und -Sänger

Als Spitzname von:

 Jim Price (Baseballspieler) (* 1941), ehemaliger US-amerikanischer Baseballspieler

Fiktive Figur:

 Smokey Bear, Werbemaskottchen des United States Forest Service zur Waldbrandaufklärung

Siehe auch:

 Smokie